Bye Bye Blondie peut désigner :
Bye Bye Blondie, le roman de Virginie Despentes paru en 2004 ;
Bye Bye Blondie, le film de Virginie Despentes adapté de son roman sorti en 2012.